Miejscowości w USA:
 Dardanelle – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
Gminy w USA:
 Dardanelle (ang. Dardanelle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell